Gajah Sakti (Mandau), een plaats in Indonesië
Gajah Sakti (Bandar Pulau), een plaats in Indonesië